Эмис () — английская фамилия. 

Известные носители:
 Эмис, Кингсли (1922—1995) — английский прозаик, поэт и критик.
 Эмис, Мартин (род. 1949) — английский прозаик и критик.
 Эмис, Сьюзи (род. 1962) — американская актриса и фотомодель.

См. также 
 Эмис, или болотные черепахи () — род черепах.
 Эмисский наслег